Veeran ist der Familienname folgender Personen:

 Raj Veeran (* 1985), australischer Badmintonspieler
 Renuga Veeran (* 1986), australische Badmintonspielerin

Veeran bezeichnet:
 Madurai Veeran, göttliches Wesen der Tamilen